Магистрала 51 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати, преминаваща през щатите Луизиана, Мисисипи, Тенеси, Кентъки, Илинойс и Уисконсин. Обща дължина 1268,9 мили (2040,9 km), от които най-много в щата Илинойс 416,0 мили (669,4 km), най-малко – в щата Кентъки 42,2 мили (67,8 km).

Магистралата започва в центъра на град Ла Плас, разположен на 40 km западно от Ню Орлиънс, щата Луизиана. Насочва се на север, минава западно от езерото Поншартрен и след 111 km навлиза в южната част на щата Мисисипи. Прекосява от юг на север целия щат на протежение от 292 мили (469 km), като преминава през 11 окръжни центъра, в т.ч. през столицата Джаксън и на 20 km северно от окръжния център Хернандо преминава на територията на щата Тенеси. Тук минава през град Мемфис, пресича западната част на щата на протежение от 214 km и навлиза на територята на щата Кентъки. В щата Кентъки Магистрала 51 пресича крайната западна част на щата, като минава през градовете Клинтън, Бардуел и Уиклиф, пресича река Охайо и навлиза в щата Илинойс. Тук тя прекосява целия щат от юг на север, минава през 6 окръжни центъра, след което навлиза на територията на щата Уисконсин. Пресича централната част на щата от юг на север, на протежение от 510 km, като минава през столицата Мадисън и завършва в центъра на град Хърли, разположен на границата с щата Мичиган.

От Магистрала 51 на САЩ се отделя 1 вторична магистрала, която също е част от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 151  в щатите Айова и Уисконсин 313 мили (504 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1